Kamieńsk peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kamieńsk, une gmina mixte du powiat de Radomsko de la Voïvodie de Łódź
 Kamieńsk, ville de la voïvodie de Łódź et siège administratif (chef-lieu) de la gmina précédente